Protoschizomus är ett släkte av spindeldjur. Protoschizomus ingår i familjen Protoschizomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Schizomider
Protoschizomus